Окснер — еврейская и немецкая фамилия.

 Окснер, Альфред Николаевич  (1898—1973) — ботаник-лихенолог.
 Окснер, Бьёрн Мёллер (род. 1994) — датский шахматист.
 Окснер, Яков Викторович (Вигдорович, 1884—1941) — поэт-сатирик и фельетонист.

 Майер-Окснер, Генрих (1802—1871) — швейцарский филолог.